Bezitlozen, een historische klasse van mensen zonder eigendommen
 Plebs, een historische klasse van gewone burgers
 Werkende klasse, de sociale klasse van mensen die afhankelijk is van loonarbeid